Kutch bezeichnet:

 in anglisierter Schreibweise eine Region in Indien, siehe Kachchh
 einen Ort in Gambia, siehe Kutch (Gambia)